Madonna z wrzecionem – obraz namalowany 1501 r. przez włoską renesansową szkołę Leonarda da Vinci. Nie ma pewności co do udziału Leonarda da Vinci w wykonaniu obrazu.

Obraz stanowi kopię dzieła „Madonna z kądzielą” wykonanego przez Leonarda. Należące do Maryi wrzeciono, na które spogląda zamyślone Dzieciątko Jezus, symbolizuje w formie krzyża jego przyszłą mękę.

Zobacz też 
 Madonna z kądzielą
 Maria z Nazaretu
 Szkoła Leonarda da Vinci
 twórczość malarska Leonarda da Vinci
 Leonardo da Vinci

Bibliografia 
 Buchholz E.L., Leonardo da Vinci. Życie i twórczość, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005, .

Szkoła Leonarda da Vinci

de:Madonna mit der Spindel